Laura La Plante – attrice statunitense
 Violet La Plante – attrice statunitense